

Chimica 
 Sindrome di Jacobsen – reazione enantioselettiva che permette la preparazione di epossidi a partire da alcheni anche non funzionalizzati

Persone 
 Jacobsen (1958) – fumettista francese

 Mikkel Borch-Jacobsen (1951) – filosofo danese naturalizzato francese
 Niklas Landin Jacobsen (1988) – pallamanista danese
 Solveig Gunbjørg Jacobsen (1913-1996) – la prima persona nata in Antartide, in Grytviken, Georgia del Sud
 Søren Kragh-Jacobsen (1947) – regista, sceneggiatore e musicista danese
 Stephanie Jacobsen (1980) – attrice australiana
 Tarje Nordstrand Jacobsen (1974) – dirigente sportivo ed ex calciatore norvegese
 Tom Rüsz Jacobsen (1953) – calciatore norvegese